Eugeniusz Domański (1909–1992) – doktor medycyny weterynaryjnej, profesor w bydgoskiej filii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 Eugeniusz Domański (1910–1950) – major obserwator Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)

Przypisy